Volata, parte di un'arma da fuoco.
Volata (ciclismo), arrivo al traguardo di diversi atleti con distacchi minimi.
Volata – torrente
Volata (sport), sport ideato in Italia
Volata, schema di posizionamento dell'esplosivo nello scavo di gallerie.
Volata, abbellimento del canto
 Volata (Fly) – nel baseball, palla battuta che va alta in volo